Абу-ль-Фарадж (Абуль-Фарадж, Абу аль-Фарадж;  — «отец Фараджа») — кунья, часть арабо-мусульманского имени (текноним).

 Абу-ль-Фарадж аль-Исфахани (897—967) — арабский писатель, учёный, музыкант.
 Абу-ль-Фарадж Руни (1030-е — между 1099 и 1115) — один из первых персоязычных поэтов Индии.
 Абу-ль-Фарадж бин Харун (1226—1286) — сирийский церковный деятель, писатель и учёный-энциклопедист.
 Абу-ль-Фарадж ибн аль-Джаузи (ок. 1116—1201) — арабский историк, специалист в области фикха, хадисов.
  (ум. 998) — чтец Корана.
  (ум. 1008) — арабский поэт и литератор эпохи Аббасидов.
  (ум. 1035/1036) — средневековый врач из Дамаска.
 , Abulpharagius (ум. 1043) — средневековый несторианский врач и философ.
  (ум. 1093) — ханбалитский правовед-факих.
  (ум. в 1-й половине XI века) — персидский учёный, врач, поэт.
  (1135—1211) — ханафитский правовед-факих из Багдада.
  (ум. 1221/1222) — знаток хадисов.
  (1956—2016) — один из лидеров Джебхат ан-Нусра, участник гражданской войны в Сирии.
  (род. 1970) — высокопоставленный член Аль-Каиды.

Арабские имена